(1988- ), footballeur mexicain,
Salvador Viniegra (1862–1915), peintre et philanthrope espagnol.

Voir aussi 
Viniegra de Abajo, municipalité de La Rioja, Espagne,
Viniegra de Arriba, village de La Rioja, Espagne.